MSA může znamenat:

 Standardní atmosféra
 Mail submission agent – zjednodušený MTA sloužící k odesílání e-mailu z MUA
 MSA (firma) – strojírenský podnik v Dolním Benešově
 MSA – Measurement Systems Analysis
Moderní standardní arabština